Der Onkel aus Amerika steht für:

 Der Onkel aus Amerika (1915), deutscher Stummfilm von Hans Hyan
 Der Onkel aus Amerika (1953), deutscher Film von Carl Boese

Siehe auch:

 Mein Onkel aus Amerika, französischer Film von Alain Resnais (1980)